Il doppio del WTA New Jersey 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Jana Novotná e Helena Suková erano le detentrici del titolo, ma solo la Novotná ha partecipato in coppia con Catarina Lindqvist.

La Lindqvist e la Novotná hanno perso in semifinale contro Louise Allen e Laura Gildemeister.

Steffi Graf e Pam Shriver hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Louise Allen e Laura Gildemeister.

Teste di serie
 Steffi Graf /  Pam Shriver (campionesse)
 Catarina Lindqvist /  Jana Novotná (semifinali)
 Sandy Collins /  Andrea Temesvári (primo turno)
 Mary Lou Daniels /  Wendy White (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA New Jersey 1989